N5, N 5 oder N-5 bezeichnet folgende Straßen:
 in Bangladesch die Straße von Dhaka nach Tentulia, siehe Liste von Nationalstraßen in Bangladesch
 in Belgien die Nationalstraße N5 (Belgien) von Brüssel nach Charleroi (Frankreich)
 in Mannheim (Deutschland) eine Straße in der historischen Quadratestadt
 in Frankreich die Route nationale 5
 in Luxemburg die Nationalstraße N5 (Luxemburg)
 in der Schweiz die Nationalstrasse N5, siehe Autobahn A5 (Schweiz)
 in Burkina Faso die N5 (Burkina Faso)
 in Gabun die N5 (Gabun)
 in Kamerun die N5 (Kamerun)
 in Kongo die N5 (Demokratische Republik Kongo)
 in Niger die N5 (Niger)
 in Senegal die N 5 (Senegal)
 in Südafrika die National Route 5 von Harrismith bis Winburg
 in Togo die N5 (Togo)

Abkürzung